Обобщённая тригонометрия — совокупность различных обобщений определений и результатов классической тригонометрии.

Обычная тригонометрия изучает треугольники в евклидовой плоскости . Существует несколько способов определения обычных тригонометрических функций евклидовой геометрии в вещественных числах: через прямоугольный треугольник, единичную окружность, ряды, дифференциальные и функциональные уравнения. Разработка обобщений тригонометрических функций часто заключается в адаптации одного из вышеперечисленных методов к ситуации, в которой не используются вещественные числа евклидовой геометрии. В общем случае тригонометрию можно рассматривать как изучение троек точек в любой геометрии и любом пространстве. Треугольник — это многоугольник с наименьшим числом вершин, поэтому одним из направлений для обобщения является изучение многомерных аналогов углов и многоугольников: телесный угол и многогранники, такие как тетраэдры и -симплексы.

Тригонометрия 
 В сферической тригонометрии изучаются треугольники на поверхности сферы. Тождества для сферических треугольников записываются в терминах обычных тригонометрических функций, но отличаются от тождеств для плоских  треугольников.
 Гиперболическая тригонометрия:
 Исследование гиперболических треугольников в гиперболической геометрии с помощью гиперболических функций.
 Использование гиперболических функций в евклидовой геометрии — единичный круг параметризуется точкой , тогда как равносторонняя гипербола параметризуется точкой .
 Гиротригонометрия — форма тригонометрии, используемая в  подходе к гиперболической геометрии, имеющая приложения в специальной теории относительности и квантовых вычислениях.
  — теория канадского математика Н. Дж. Уайлдбергера, основной идеей которой является замена понятия длины на «квадрант» (квадрат евклидова расстояния) и понятия угла на «разброс» (квадрат синуса соответствующего угла).
 Тригонометрия для геометрии городских кварталов.
 Тригонометрия пространства-времени.
 Нечёткая качественная тригонометрия.
 Операторная тригонометрия.
 Решёточная тригонометрия.
 Тригонометрия на симметричных пространствах.

Более высокие размерности 
 .
 :
 Теорема синусов для тетраэдров.
 Симплексы с «ортогональным углом» — теоремы Пифагора для -симплексов:
 Теорема де Гуа — теорема Пифагора для тетраэдра с кубическим углом.

Тригонометрические функции 
 Тригонометрические функции могут быть определены для .
 В  дифференциальные и разностные уравнения объединены в динамические уравнения на шкале времени, которые также включают . Тригонометрические функции могут быть определены в произвольной шкале времени (подмножество вещественных чисел).
 Определения синуса и косинуса через ряды позволяют определить эти функции на любой алгебре, где эти ряды сходятся, например над комплексными числами, p-адическими числами, матрицами и различными банаховыми алгебрами.

Другое 
 Полярные/Тригонометрические формы гиперкомплексных чисел.
 Полигонометрия — тригонометрические тождества для нескольких различных углов.

См. также 
 Теорема Пифагора в неевклидовой геометрии

Примечания 

Тригонометрия